

Geografia 
 Bä Illi – città e sottoprefettura del Ciad
 Lago Illi – lago dell'Estonia

Persone 
 Aleksander Illi – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo estone
 Nora Illi – predicatrice, attivista e blogger svizzera convertita all'islam

Altro 
 Şatlaqan Illi – inno nazionale della Cecenia